Алексе́й Ива́нович Козло́в:
 Козлов, Алексей Иванович (1904—1992) — первый секретарь Читинского обкома КПСС.
 Козлов, Алексей Иванович (1911—1982) — советский министр.
 Козлов, Алексей Иванович (1912—1974) — полный кавалер ордена Славы.